La palabra comarca puede hacer referencia a:

 una comarca, un territorio que comprende diversas poblaciones en España, Portugal, Panamá, Nicaragua y Brasil;
 La Comarca, una región ficticia del noroeste de la Tierra Media de la literatura de J. R. R. Tolkien; o
 al río de la Comarca, un río ficticio en la región anterior.

Enlaces externos